Авилле́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Одюн-ле-Роман.

География  
Авиллер расположен в 40 км к северо-западу от Меца на западной границе департамента. Соседние коммуны: Домпри на востоке, Пьенн на юго-востоке.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 94 человека.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 				

Коммуны департамента Мёрт и Мозель